WCF son las iniciales de:
 Windows Communication Foundation (Fundación de Comunicación de Windows en inglés), plataforma de mensajería de Windows;
 World Cat Federation (Federación Mundial de Gatos en inglés);
 World Congress of Families (Congreso Mundial de las Familias en inglés); una cumbre en favor de la concepción de la familia tradicional que se celebra cada dos o tres años; o
 World Curling Federation (Federación Mundial de Curling en inglés).